Magura kan syfta på:

Geografi

Bangladesh 

 Magura (distrikt), Khulna,

Bulgarien 

 Pesjtera Magura, grotta, Vidin, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar